Летучий отряд — временное формирование в Русской армии, различных периодов времени:
 Летучий отряд или малый корволант — временное формирование в Русской армии петровского и послепетровского периода.
 Летучий отряд — временное формирование в Русской армии, в Отечественной войне 1812 года. 
 Летучий отряд — временное формирование в Русской армии, в период Русской смуты 1917 года.